Privat ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Privat (1889–1962), Schweizer Journalist und Historiker
 Emile Privat (1903–1991), Schweizer Offizier
 Gilbert Privat (Auguste Gilbert Privat; 1892–1969), französischer Maler und Bildhauer
 Grégory Privat (* 1984), französischer Jazzmusiker
 Gilles Privat (* 1959), Schweizer Schauspieler
 Privat Livemont (1861–1936), belgischer Maler, Plakat-, Sgraffito-, Glasfenster- und Mosaikkünstler
 Jo Privat (1919–1996), französischer Akkordeonist und Songwriter
 René Privat (1930–1995), französischer Radrennfahrer
 Thibault Privat (* 1979), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:

 Privat
 Privat (Medien)
 Private
 Privatus von Mende